Reietti – fazione di Warcraft
Reietti – gruppo de La Ruota del Tempo

Pagine correlate 
Forsaken